Вира:

 Вира — штраф за убийство.
 Вира — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Вира — коммуна во Франции, департамент Восточные Пиренеи.
  — населенный пункт в муниципалитете  округа Локарно кантона Тичино в Швейцарии.
 Вира — имение в Швеции.
 Вира (приток Плайсе) — река в Германии, протекает по земле Саксония и Тюрингия.
 Вира (приток Швальма) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Вира — персидское название крепости Антония, находившейся близ Храмовой горы.
 Вира — строительный термин при производстве такелажных работ, означает «поднимать вверх».
 Вира — в тантре тип человека, который наиболее пригоден к тантрической садхане.
 Вира Арпондратана, Франциск Ксаверий (род. 1955) — католический прелат, епископ Чиангмая.